Die Bezeichnung Krainer steht für:

 Bewohner des einstigen Herzogtums oder Kronlands Krain
 Krainer Wurst, eine in weiten Teilen Österreichs und in Slowenien verbreitete Wurstsorte

Krainer ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Jan Krainer (* 1968), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Krainer (* 1956), österreichischer Geologe
 Konrad Krainer (* 1958), österreichischer Bildungswissenschaftler
 Larissa Krainer (* 1967), österreichische Philosophin und Kommunikationswissenschaftlerin
 Lore Krainer (1930–2020), österreichische Kabarettistin und Chansonsängerin
 Marco Krainer (* 1981), österreichischer Koch
 Paul Krainer (1869–1935), österreichisch-deutscher Maschinenbauingenieur

Siehe auch:
 Käsekrainer
 Kreiner
 Grainer
 Greiner